Hanmer ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Hanmer (* 1961), südafrikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Thomas Hanmer, 4. Baronet (1677–1746), 4. Baronet Hanmer, Speaker of the House of Commons, and Shakespearean editor

Hanmer ist der Name folgender Orte:
 Hanmer (Ontario), Kanada
 Hanmer (Wrexham), im Wrexham County Borough, Wales